

Titres 

 La Lanterne, journal satirique fondé par Henri Rochefort en 1868 ;
 La Lanterne de Boquillon : journal satirique français (1868-1926) lancé quelques mois après La Lanterne d'Henri Rochefort ;
 La Lanterne, quotidien fondé en 1877, dirigé par Marcel Sembat pendant la Première Guerre mondiale ;
 La Lanterne (depuis 2002 La Capitale), journal bruxellois créé en 1944 ;
 Lanterne (Lantern), épisode de la série américaine Better Call Saul diffusé en 2017.

Toponyme 

 Maison de la Lanterne à Combourg (Ille-et-Vilaine).
 
 La Lanterne, historiquement résidence de villégiature des Premiers ministres français située dans le pavillon de la Lanterne dans le parc du Château de Versailles, devenue depuis 2007 résidence du Président de la République française ;

 La Lanterne, rivière française affluent de la Saône, longue de 64,3 km et coulant dans le département de la Haute-Saône.
 La Lanterne, rivière française affluent de l'Ognon, longue de 12,4 km et coulant dans le département du Doubs.

Technique 
 

 Lanterne, ancien élément (des chaînes cinématiques), généralement en bois, en forme de cylindre constitué de barreaux verticaux parallèles, avec lesquels s'engrenaient les roues dentées pour transmettre le mouvement ;
 Lanterne, instrument d'éclairage à parois transparentes qui abrite une source de lumière ;
 Lanterne céleste, sont des ballons à air chaud traditionnels utilisés depuis plusieurs siècles en Asie du Sud-Est. Fonctionnant sur le même principe que la montgolfière, les lanternes célestes ressemblent à de gros lampions capable de s'envoler ;
 Lanterne, élément d'architecture, appelé également tour-lanterne ;
 Lanterne de la SNCF : utilisation des différentes lanternes ferroviaires
 Lanterne des morts, un édifice maçonné, de forme variable, souvent élancé, en forme de tour, généralement creux et surmonté d'un pavillon ajouré (au moins trois ouvertures), dans lequel au crépuscule on hissait, souvent avec un système de poulies, une lampe allumée supposée servir de guide aux défunts.

Biologie 
Lanterne (Physalis alkekengi), une espèce de plante herbacée et de la famille des Solanaceae.

Voir aussi 
 Lanterne, type de pâtes italiennes ;
 à la lanterne, expression de la révolution française de 1789 ;
 la fête des lanternes dans la tradition chinoise ;
 Lanterne d'Aristote, nom donné par les biologistes à l'appareil masticateur des oursins ;
 .